Wissenschaftsvermittler sind beispielsweise
 Fachbuchautoren; siehe Fachliteratur
 Wissenschaftsjournalisten; siehe Wissenschaftsjournalismus